«Взмах крыльев мотылька» () — французский фильм 2000 года. В главной роли — Одри Тоту. Название ссылается на эффект бабочки из теории хаоса, которая цитируется одним из героев фильма.

Сюжет 
Ирен по дороге на работу садится на парижском метро напротив пожилой женщины, которая пытается взять у неё интервью для маркетингового обзора. Услышав, что дата рождения Ирен 11 марта 1977 года, женщина читает её гороскоп: сегодня она встретит свою настоящую любовь, но она должна быть терпеливой. После того, как Ирен покидает метро, молодой человек, сидящий рядом с ней, говорит пожилой женщине, что родился в тот же день и просит, чтобы она прочитала остальную часть гороскопа.

Дальше фильм прослеживает диапазон героев разнообразных возрастов, этнических принадлежностей и социального положения, повседневные жизни которых пересекаются с Ирен и парнем во множестве способов и объединяются в конце дня. На вид тривиальные события — такие как бросок камней или обуви, воровство кофеварки, потребление голубем миндального печенья — определяют решения и жизни многих героев.

В ролях

Ссылки 
  
 «Взмах крыльев мотылька» на Rotten Tomatoes

Фильмы-драмы Франции
Кинокомедии Франции
Кинокомедии 2000 года
Фильмы-мелодрамы Франции
Фильмы Франции 2000 года
Фильмы о Париже
Фильмы о депрессии